atma – dusza jednostkowa w filozofii indyjskiej 
 Atma – muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem
 Atma – album Michał Urbaniak
 Atma – tytuł powieści Marii Rodziewczówny